Pierre-François Chatelet, dit l'abbé Chatelet, est l'auteur d'un mémoire sur Jonvelle (Haute-Saône), et la généalogie des possesseurs des lieux et alentours.

Il est né le  à Cherlieu et décédé le  à Besançon.

Il est fils de Claude François Chatelet et Catherine Richard

Il a été curé de Betaucourt en 1850, puis de Cussey-sur-l'Ognon en 1867.

Œuvre 

 Histoire de Jonvelle en 1864, avec l'Abbé Coudriet
 Histoire de Jussey, en 1876, avec l'abbé Coudriet
 Les monuments de l'abbaye de Cherlieu, 1885

Historien français du XIXe siècle
Naissance en mars 1819
Décès en mars 1885
Prêtre catholique français du XIXe siècle